Cobham (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Cobham (Surrey), een plaats in het Engelse graafschap Surrey
 Billy Cobham Panamees-Amerikaans drummer
 Cobham (bedrijf), een Brits luchtvaart- en defensiebedrijf